

Letteratura 
 Rabbia – romanzo di Chuck Palahniuk del 2007

Musica 
 Rant – album di Ian Hunter del 2001
 Rant – album dei The Futureheads del 2012